Bärenwinkel ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bärenwinkel (Herzberg am Harz), Flurname zwischen Mühlberg und Herzberg am Harz im Landkreis Osterode am Harz
 Bärenwinkel, Ort im Landkreis Dramburg, Pommern, nach 1945:  Mioduszewo, untergegangene Ortschaft im Piwiat Świdwiński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Bärenwinkel, Ort im Landkreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Niedźwiedzi Róg, Ortschaft im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bärenwinkel, Ort im Landkreis Ortelsburg, Ostpreußen, ab  1945: Niedźwiedzica, jetzt: Niedźwiedzi Kąt, Ortschaft im Powiat Szczycieński,  Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bärenwinkel, Ort im Landkreis Osterode, Ostpreußen, ab 1945: Niedźwiady (Łukta), Ortschaft im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bärenwinkel, Ort im Landkreis Rastenburg, Ostpreußen, nach 1945: Barwik (Mrągowo), Ortschaft im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bärenwinkel, Ort im Landkreis Stuhm, Westpreußen/Danzig-Westpreußen, ab 1945: Spalonki, Ortschaft im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern, Polen